Skiatlon na 2×7,5 km žen na Zimních olympijských hrách 2014 v ruském Soči se konal dne 9. února 2014 v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura. Zlatou medaili z této disciplíny ze Zimních olympijských her 2010 v kanadském Vancouveru obhájila Norka Marit Bjørgenová, která v cílové rovince přesprintovala Švédku Charlotte Kalla, bronz brala Norka Heidi Wengová.

Kvůli dopingu byla ze závodu dodatečně diskvalifikována Ruska Julija Čekaljovová.

Výsledky 
Závod odstartoval ve 14:00 místního času.

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky na stránkách FIS

Skiatlon ženy